Adaure peut désigner :

Adaure, une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón ;
 Adaure, la capitale de la paroisse civile d'Adaure, dans la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón.